Pierre Kalfon (1930-2019), journaliste, écrivain et diplomate français, spécialiste de l'Amérique latine.
 Pierre Kalfon (19?-), producteur et réalisateur de cinéma.